Nové Sady bylo časté pojmenování pro nově vysazené (založené) vesnice, či osady na předměstí, z období pozdního středověku a novověku. Německým ekvivalentem stejného významu je název Neustift. Mohou to být:

 1. Nové Sady (předměstí Brna) – historická čtvrť na území brněnské městské části Brno-střed
 2. Nové Sady (Horní Štěpánov) – část obce Horní Štěpánov v okrese Prostějov
 3. Nové Sady (Olomouc) – část krajského města Olomouc
 4. Nové Sady (Písečné) – část obce Písečné v okrese Jindřichův Hradec
 5. Nové Sady (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 6. Nové Sady (Znojmo) – bývalé předměstí, součást okresního města Znojma
 7. Nové Sady (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Nové Sady (Slovensko) – obec na Slovensku v okrese Nitra

Podobné názvy 
 Novosady
 Novi Sad – město v Srbsku
 Neustift im Stubaital – obec v Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko